Брюккен (нем. Brücken) — многозначный термин.

 Брюккен (Биркенфельд) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Брюккен (Пфальц) — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц.
 Брюккен (Хельме) — коммуна в Германии, в земле Саксония-Анхальт.